Le  d'infanterie territorial est un régiment d'infanterie de l'armée de terre française qui a participé à la Première Guerre mondiale.

Création et différentes dénominations

Chefs de corps

Drapeau 
Il porte l'inscription Verdun 1916.

Historique des garnisons, combats et batailles du  RIT 
Affectations :

1914

1915

1916 
 Bataille de Verdun

1917

1918

Personnages célèbres ayant servi au  RIT

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des régiments français
 Liste des grades dans l'armée française
 Régiment d'infanterie territoriale

Notes, sources et bibliographie 

Unité militaire française ayant participé à la bataille de Verdun
540